«Есиль» () — бывший казахстанский футбольный клуб из города Акмола (ныне Астана). Участвовал в первом профессиональном турнире для Первой лиги в 1994 году, где команда заняла четвертое место. Также в том же году участвовала в Кубке Казахстана, где в 1/16 финала проиграла шымкентскому «Жигеру» с общим счетом 3:11 (1:10, 2:1). В 1995 году не смогла пройти групповой этап Первой лиги, после чего, клуб прекратил своё существование.

Статистика

Ссылки 
 

Футбольные клубы Казахстана
Футбольные клубы Казахстана, прекратившие существование
Футбольные клубы, расформированные в 1995 году
Спортивные клубы Астаны